Ма́туш () — португальская фамилия. Известные носители:

 Матуш, Алешандре (род. 1995) — футболист из Макао.
 Матуш, Желько (род. 1935) — югославский футболист.
 Матуш, Мария () — португальская актриса.

См. также 
 Де Матуш